Vörös Ujság (1918. december 7. – 1919. augusztus 2.) legális magyarországi kommunista lap
 Vörös Ujság (1919. május 15. – 1919. augusztus 16.) az Ukrán K(b)P Magyar Csoportjának hetilapja 
 Vörös Ujság (1919–1921) szovjet–oroszországi magyar kommunista lap, a magyarországi Vörös Ujság utódja